Revinesi – abitanti di Revine Lago
Revinesi – abitanti di Revine